Seto se réfère notamment à :
 la ville japonaise de Seto
 Grand pont de Seto
 Mer intérieure de Seto
 le peuple seto (ou setu) du sud de l'Estonie et de la Russie
 le seto ou setu, langue de ce peuple
 le leelo seto, mode de chant traditionnel de ce peuple
 le seto, une harpe traditionnelle d'Afrique centrale
 Le SETO (Syndicat des entreprises du tour-operating) est un syndicat professionnel du secteur du tourisme français

Personnalités 
 Lluís-Anton Baulenas i Setó (1958-), écrivain, dramaturge, traducteur et critique littéraire espagnol
 Andy Seto (1969-), dessinateur chinois
 Saki Seto (1985-), actrice japonaise
 Haruki Seto (1978-), footballeur japonais
 Takayuki Seto (1986-), footballeur japonais
 Koji Seto (1988-), acteur japonais
 Daiya Seto (1994-), nageur japonais
 Yūka Setō (1997-), sauteuse à ski japonaise
 Yūki Seto (?-?), mangaka japonais
 Masato Seto (?-?), photographe japonais

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme japonais